Koning Winter (personificatie), personificatie van de winter
 Koning Winter (wielerprijs), wielerprijs voor de beste veldrijder
Koning Winter (stripverhaal), stripverhaal van Puk en Poppedijn

Zie ook
Grootvadertje Vorst